Selasinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Axel von Selasinsky (1904–1967) deutscher Jurist und Autor
 Eberhard von Selasen-Selasinsky (1878–1974)
 Gustav von Selasinsky (1807–1894), preußischer Generalmajor
 Heinrich Friedrich von Selasinsky (1801–1883), preußischer Landrat
 Karl Friedrich von Selasinsky (1786–1860), preußischer General der Infanterie